Клење је насеље у општини Богатић, у Мачванском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 2935 становника.

Галерија

Демографија 
У насељу Клење живи 2610 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41 година (39,7 код мушкараца и 42,3 код жена). У насељу има 957 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,40.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

У Клењу су рођени Иван Коларић (1952) и Раде Лацковић (1965).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 "Политика", 24. мај 1936 (дигнута у ваздух набављачко-потрошачка задруга)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији